Un laboratoire de recherche est un lieu qui rassemble les moyens humains et matériels destinés à l'exécution d'un travail de recherche (exemples : un laboratoire de chimie, un laboratoire de physique...)
 Un laboratoire pharmaceutique est une entreprise produisant de nouveaux médicaments.
 Un laboratoire médical est un lieu où des spécialistes font des tests afin d’assister le diagnostic médical. Il existe deux types de laboratoires médicaux :
 Le laboratoire de biologie médicale
 Le laboratoire d'anatomopathologie
 Un laboratoire de pâtisserie est le lieu dans lequel sont fabriquées les pâtisseries.
 Un laboratoire de photographie, ou chambre noire, est le lieu dans lequel sont développées les photographies.

Voir aussi 
 Laboratoire P4

zh:實驗室